

Economia e tecnologia 
 Fabbricante - chi svolge attività di produzione
 Original equipment manufacturer (OEM - "produttore di apparecchiature originali") - azienda che realizza a proprio marchio un prodotto
 Original design manufacturer (ODM) - azienda progettatrice e produttrice di articoli rivenduti a terze aziende le quali commercializzeranno i prodotti col proprio marchio

Geografia 
 Fabbricante - abitante di Fabbrica Durini